Rainsars és un municipi francès, situat a la regió dels Alts de França, al departament del Nord. L'any 2006 tenia 218 habitants. Es troba a 110 km de Lilla, Brussel·les o Reims (Marne), a 50 km de Valenciennes, Mons (B) o Charleroi (B) i a 10 km d'Avesnes-sur-Helpe i de Fourmies. Limita amb Étroeungt, Féron, Sémeries i Sains-du-Nord.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del Nord